Павел Константинович Худяков — российский кинорежиссёр, сценарист и клипмейкер.

Личная жизнь 
Женат на продюсере Корнелии Поляк. Имеют двоих детей — Антонину и Марка.

Дедушка по отцовской линии — генерал-майор Великой Отечественной войны Павел Васильевич Худяков, заместитель Игоря Курчатова, директора Института атомной энергии. Отец — режиссёр Константин Худяков.

Фильмография

Режиссёр 
 2013 — «Одноклассники.ru. НаCLICKай удачу!»

Сценарист 
 2013 — «Одноклассники.ru. НаCLICKай удачу!» (совместно с Таиром Мамедовым и Святославом Савченко)

Видеоклипы

Премии 
 Премия Муз-ТВ «Лучший мужской клип года 2015» Тимати и Рекорд Оркестр — «Баклажан»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 ВГИК снимает по Худякову Музыкальная газета

Кинорежиссёры России
Режиссёры видеоклипов России